Sadlo ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Sadlo (* 1954), deutsche Drehbuchautorin und Dramaturgin
 Mike Sadlo (* 1971), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Peter Sadlo (1962–2016), deutscher Schlagzeuger
 Karel Pravoslav Sádlo (1912–?), tschechischer Violoncellist

Siehe auch:
 Sádlo